Carrer ist der Familienname folgender Personen:

 Pavlos Carrer (1829–1896), griechischer Komponist
 Xavier Carrer (* 1973), französischer Karambolagespieler und Unternehmer